La ligne 20 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Hradčanská à Sídliště Barrandov.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 20 relie Hradčanská (au Centre de la ville) à Sídliště Barrandov (au Sud). En pratique, la ligne est prolongée au-delà de Hradčanská, jusque Harfa (au Nord) : sur ce tronçon, la ligne est numérotée "8".

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 20 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague. Les tramways poursuivent leur route au-delà de Hradčanská, jusque Harfa : sur ce tronçon, ils prennent le n° 8.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague